2 miejscowości w Polsce
 Miłachowo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Miłachowo – wieś w woj. zachodnioporskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski